Сульфид висмута-калия — неорганическое соединение,
комплексный сульфид калия и висмута с формулой KBiS,
чёрные кристаллы,
не растворяется в воде.

Получение 
 Сплавление серы, висмута и карбоната калия:

Физические свойства 
Сульфид висмута-калия образует чёрные кристаллы
кубической сингонии,
пространственная группа F m3m,
параметры ячейки a = 0,601 нм, Z = 2.

Не растворяется в воде.

Литература 
 

Сульфиды висмута
Сульфиды калия